JSX es una aerolínea regional independiente en los Estados Unidos que se describe a sí misma como un "servicio de jet" que ofrece vuelos de corta distancia entre Arizona, California, Nevada y el estado de Washington en los Estados Unidos. La aerolínea vende sus vuelos como chárteres aéreos públicos según DOT 14 CFR Parte 380, y los vuelos son operados por su filial Delux Public Charter (como JSX Air) bajo FAA Parte 135. Comenzó a operar en abril de 2016 y ofrece servicio a siete destinos a junio de 2020.

Destinos 

JSX sirve o ha servido anteriormente a los siguientes destinos en los Estados Unidos a junio de 2021:

Acuerdos de código compartido 
JSX no participa en ninguna alianza global importante de aerolíneas, pero mantiene acuerdos de código compartido con JetBlue Airways. Los pasajeros pueden ganar puntos TrueBlue en vuelos JSX. Dado que todos los vuelos operan desde terminales FBO privadas, no hay acuerdos de emisión de boletos o equipaje en ningún lugar.

Flota 
JSX personaliza los interiores de su flota de aviones Embraer, incluida la eliminación de todos los compartimientos superiores y de asientos para alcanzar una capacidad de 30.
A febrero de 2023, la flota de JSX comprende los siguientes aviones, con una edad media de 21.8 años:

Véase también 
 Aerolíneas de Estados Unidos

Referencias

Enlaces externos 
 JSX

Aerolíneas de Estados Unidos
Aerolíneas fundadas en 2016
Empresas de Texas